Baranyi Péter (19. század) színész
 Baranyi Péter (1964) színész
 Baranyi Péter (1970) mérnök, az MTA doktora